Wyścig na 10 km na otwartym akwenie mężczyzn był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Zawody zostały zaplanowane na 10 sierpnia 2012 roku w londyńskim Hyde Parku. Zwyciężył w nich Tunezyjczyk Oussama Mellouli zostając tym samym pierwszym w historii złotym medalistą olimpijskim zarówno na basenie, jak i na otwartym akwenie.

Kwalifikacje 
Do olimpijskiego wyścigu dostało się dziesięciu najlepszych zawodników mistrzostw świata 2011, pozostałych piętnastu pływaków wyłoniły olimpijskie kwalifikacje przeprowadzone w portugalskim Setúbal w czerwcu 2012 roku.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

10 km na otwartym akwenie mężczyzn